Agnus Deikerk (Aalst), een protestantse kerk te Aalst
Agnus Deikerk (Homburg)